Dlauhy ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Dlauhy (1807–1888), österreichischer Mediziner 
 Johann Dlauhy (1808–1888), österreichischer Mediziner 

Dlauhy steht für:

 Dlauhy, deutscher Name von Dlouhé, Gemeinde in Tschechien

Siehe auch:
 Dlouhy